Немецкие подводные лодки
U-137 (1918)
U-137 (1940)

См. также 
С-363 - советская подводная лодка